The Banishment () er en russisk spillefilm fra 2007 af Andrej Zvjagintsev.

Medvirkende 
 Konstantin Lavronenko som Alex
 Marija Bonnevie som Vera
 Aleksandr Baluev som Mark
 Maksim Sjibajev som Kir
 Katja Kulkina som Eva

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2007
Dramafilm fra Rusland